Dale kan syfta på:

Personer

Med Dale som efternamn
 Alan Dale (född 1947), nyzeeländsk skådespelare
 Alexander Dale Oen (1985–2012), norsk simmare
 Dick Dale (1937–2019), amerikansk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Dickie Dale (1927–1961), brittisk roadracingförare
 Dominic Dale (född 1971), walesisk snookerspelare och kommentator
 Esther Dale (1885–1961), amerikansk skådespelare
 Henry Dale (1875–1968), engelsk läkare och fysiolog, nobelpristagare
 James Badge Dale (född 1978), amerikansk skådespelare
 Jon Georg Dale (född 1984), norsk politiker, fremskrittspariman, statsråd
 Lars Dahle (1843–1925), norsk misionär
 Linnea Dale (född 1991), norsk sångerska
 Porter H. Dale (1867–1933), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Vermont
 Rodney Dale (född 1933),  engelsk författare och bokförläggare
 Terry Date (född 1956), amerikansk skivproducent

Med Dale som förnamn (urval)

 Dale Carnegie (1888–1955), amerikansk författare och företagsledare inom fältet personlig utveckling
 Dale Chihuly (född 1941), amerikansk glaskonstnär
 Dale Clarke (född 1978), kanadensisk ishockeyspelare
 Dale Crover (född 1967), amerikansk musiker och låtskrivare
 Dale Dye (född 1944), amerikansk skådespelare, regissör och militär rådegivare vid filminspelningar
 Dale Earnhardt (1951–2001), amerikansk racerförare
 Dale Earnhardt, Jr. (född 1974), amerikansk racerförare
 Dale Frail, kanadensisk radioastronom
 Dale Gardner (1948–2014), amerikansk astronaut
 Dale Hawkins (1936–2010), amerikansk rockabillymusiker
 Dale Jarrett (född 1956), amerikansk racerförare
 Dale E. Kildee (född 1929), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Michigan
 Dale Spalding (född 1949), amerikansk sångare och bluesmusiker
 Dale Walters (född 1963), amerikansk boxare
 Dale Watson, amerikansk terrorbekämpare 
 Dale Weise (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare

Geografi

Norge 

 Dale (samhälle), Oppland fylke, Sel, 
 Dale (kommunhuvudort i Norge, Sogn og Fjordane fylke), Fjaler, 
 Dale, Hordaland, kommunhuvudort, Hordaland fylke, Vaksdal,

Storbritannien 

 Dale, Pembrokeshire, community i Wales,

USA 

 Dale, Oklahoma, ort, Pottawatomie County, 
 Dale, Indiana, ort, Spencer County, 
 Dale, Indiana, Boone County, ort, 
 Dale, Pennsylvania, ort, Cambria County, 
 Dale, Wisconsin, ort, Outagamie County, 
 Dale (flodbank), ort, Minnesota, Clay County,

Se även 
 Dales - hästrasen

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn
Engelska efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Engelska förnamn
Mansnamn